Nunneberget kan syfta på:

 Nunnavuori – ett berg i Nådendals stad, se Nunneberget, Nådendal
 Nunnavuori – ett berg i Kakskerta i Åbo stad, se Nunneberget, Kakskerta